Klaus-Groth-Schule steht für folgende nach Klaus Groth benannte Schulen:
 Klaus-Groth-Schule Bad Oldesloe
 Klaus-Groth-Schule Heide
 Klaus-Groth-Schule Husum
 Klaus-Groth-Gemeinschaftsschule Kiel mit Grundschule, gegründet 2014
 Klaus-Groth-Realschule Kiel, fusionierte 2014
 Klaus-Groth-Schule Neumünster
 Klaus-Groth-Schule Tornesch